Михаил Фёдорович Дубенецкий (;  — ) — белорусский публицист, переводчик, издатель.

Работал учителем младших классов в сельской школе, в 1945—1951 гг. служил в Советской Армии. В 1956 г. окончил Республиканскую партийную школу, в 1960 г. — Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Работал редактором, в 1967—1968 гг. главный редактор издательства «Ураджай». С 1968 г. был инструктором сектора печати ЦК Коммунистической партии Белоруссии. С 1975 г. ответственный секретарь Белорусской Советской Энциклопедии. В 1979—1986 гг. возглавлял в Минске издательство «Мастацкая літаратура». Переводил художественную прозу с русского (Валентин Распутин, Даниил Гранин и др.), украинского, польского языков.

В августе 1988 года вместе с Зеноном Позняком, Олегом Белоусовым,  и рядом других стоял у истоков белорусского общественного движения, направленного на выявление сталинских преступлений против народа, — рабочее название организации было «Комитет-58», по 58-й статье Уголовного кодекса СССР.

Около 650 изданий из личной библиотеки Дубенецкого были переданы его дочерью в дар Национальной библиотеке Белоруссии.

Примечания

Ссылки 

 Биография на сайте Союза писателей Белоруссии 

Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Переводчики прозы и драматургии на белорусский язык
Издатели Белоруссии